Franciszek Ksawery Łubieński (1784–1826) – deputowany na Sejm Księstwa Warszawskiego
 Franciszek Łubieński (1834–1891) – członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim
 Franciszek Łubieński (1875–1925) – polski malarz